SCAR – Codice aeroportuale ICAO dell'Aeroporto Internazionale di Arica-Chacalluta, Arica, Cile
 SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) – comitato per le ricerche scientifiche in Antartide
 SCAR - Squadra Corse Alfa Romeo – videogioco
 Scar – album dei Mastic Scum del 2002
 Scar – film horror del 2008
 Fabrique National SCAR Fucile d'assalto
 Insenatura SCAR – Parte della piattaforma glaciale Larsen in Antartide
 Un nemico da abbattere (Scar), episodio della seconda stagione di Battlestar Galactica
 SCAR Sequence Characterized Amplified Region (regioni amplificate di sequenza caratterizzata) – Tecnica di analisi molecolare per marcatori basata su PCR

Personaggi immaginari 
 Scar – personaggio del film Disney Il re leone
 Scar – personaggio del manga ed anime Fullmetal Alchemist
 Scar – personaggio dei fumetti DC Comics
 Scar – personaggio del film Alien vs. Predator

Pagine correlate 
 Scars